Vijak ima lahko različne pomene:

 vijak je strojni element ali enostaven stroj
 propeler - letalski ali ladijski vijak (žargonsko elisa)
 Arhimedov vijak
 mikrometrski vijak
 vijak je ena od gimnastičnih vaj